Бильдюгский сельсовет (белор. Більдзюгскі сельсавет) — административная единица на территории Шарковщинского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Бильдюги.

История 
Был создан в октябре 1944 года. 8 апреля 2004 года в состав сельсовета вошли 12 населённых пунктов упразднённого Ручайского сельсовета. 10 октября 2013 года в состав сельсовета вошли пять населённых пункта упразднённого Воложинского сельсовета. 

Решением Щарковщинского районного Совета депутатов от 26 января 2022 г. № 223 "Об упразднении сельских населённых пунктов Щарковщинского района" хутор Горбаченки упразднён.

Состав 
Бильдюгский сельсовет включает 421населённый пункт:

 Авласы — хутор
 Бильдюги — агрогородок
 Борденцы — деревня
 Борок — деревня
 Борсучина — деревня
 Вишневец — деревня
 Волчки — деревня
 Галиново — деревня
 Грибовщина — деревня
 Дворище — деревня
 Дровосеки — хутор
 Дубовка — деревня
 Заборье — деревня
 Запрудье — деревня
 Заречье — деревня
 Кадришки — деревня
 Казаки — деревня
 Ковшелево — деревня
 Конашевка — деревня
 Корчи-Мильковские — хутор
 Коты — деревня
 Красное — деревня
 Кубелевщина — деревня
 Ляды — хутор
 Малиново — деревня
 Неприники — хутор
 Николаевка — хутор
 Новоселье — агрогородок
 Остановка — деревня
 Пестуны — деревня
 Петкуновщина — хутор
 Пилаты — деревня
 Подборок — деревня
 Правдинская — деревня
 Речки — деревня
 Рыморовщина — деревня
 Сынодворцы — деревня
 Тёплая Гора — хутор
 Чернички — деревня
 Янишки — деревня
 Яцковщина — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Буда — хутор
 Гернуты — деревня
 Горбаченки — хутор
 Жвиранка — хутор
 Комаровщина — деревня
 Пушелаты — деревня

Инфраструктура 
На территории сельсовета находятся ОАО «Жвиранка», ОАО «Шарковщинский агротехсервис», средняя школа, школа-сад, дошкольное учреждение, два отделения почтовой связи (Бильдюги, Ковшелево), четыре фельдшерско-акушерских пункта (Бильдюги, Кубелевщина, Ковшелево, Новоселье), два сельских Дома культуры (Бильдюги, Новоселье), Дом фольклора (Ковшелево), три сельских библиотеки (Бильдюги, Ковшелево, Новоселье).

Примечания

Ссылки 
 Шарковщинский райисполком

Сельсоветы Шарковщинского района